Сезон ЖНБЛ 1989 — это 9-й сезон женской национальной баскетбольной лиги, по окончании которого чемпионом, в шестой раз, стала команда «Нанавадинг Спектрес».

В регулярном чемпионате приняло участие тринадцать команд, на одну больше, чем в прошлом. В межсезонье был создан клуб «Мельбурн Тайгерс», помимо этого команда «Банкстаун Брюинз» сменила своё название и теперь стала называться «Сидней Брюинз». В этом сезоне стартовало тринадцать клубов, но команда «Перт Брейкерс» снялась с первенства ещё в середине чемпионата после тринадцати проведённых встреч и была убрана из турнирной таблицы, однако её результаты с другими командами были оставлены в силе. Регулярный чемпионат в этом сезоне начался 15 апреля, а завершился 15 октября, MVP которого была признана форвард команды «Хобарт Айлендерс», Кэти Фостер. Наставник клуба «Норт-Аделаида Рокетс», Марк Молитор, был признан тренером сезона, а Рене Феджент из команды «Австралийского института спорта» — лучшим молодым игроком сезона. Официально турнир 1989 года завершился 23 октября, когда команда «Нанавадинг Спектрес» переиграла в финальной игре клуб «Хобарт Айлендерс» со счётом 80:69, а MVP финала была признана форвард «Спектрес» Саманта Торнтон.

Регулярный чемпионат 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Финалы

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 
 Самый ценный игрок женской НБЛ: Кэти Фостер, Хобарт Айлендерс
 Самый ценный игрок финала женской НБЛ: Саманта Торнтон, Нанавадинг Спектрес
 Лучший молодой игрок женской НБЛ: Рене Феджент, Австралийский институт спорта
 Лучший снайпер женской НБЛ: Кэти Фостер, Хобарт Айлендерс
 Тренер года женской НБЛ: Марк Молитор, Норт-Аделаида Рокетс

 Сборная всех звёзд женской НБЛ:
 З Мишель Тиммс (Нанавадинг Спектрес)
 З Карин Маар (Буллин Бумерс)
 Ф Кэти Фостер (Хобарт Айлендерс)
 Ф Шелли Горман (Нанавадинг Спектрес)
 Ф Дебби Слиммон (Буллин Бумерс)

Ссылки 
 
 

ЖНБЛ в сезоне 1989